Cryptomyzus är ett släkte av insekter som beskrevs av Oestlund 1922. Cryptomyzus ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långrörsbladlöss
Cryptomyzus